Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1864 fand am 8. November 1864 während des Sezessionskrieges (1861–1865) statt, sodass nur die Bürger der Nordstaaten abstimmen konnten. Allerdings wurden auch in zwei zum Zeitpunkt des Wahltermins von der Union beherrschten Südstaaten Stimmen abgegeben.

Kandidaten 
National Union Party

Es war nach 1812 (Britisch-Amerikanischer Krieg, 1812–1815) das zweite Mal, dass in den USA während eines Krieges gewählt wurde. Wiedergewählt wurde der von der National Union Party, einer Wahlplattform aus Republikanern und sogenannten „War Democrats“ (Kriegsbefürwortern aus der Demokratischen Partei), nominierte Abraham Lincoln aus Illinois. Lincolns innerparteilicher Hauptgegner John C. Frémont, der Kandidat der sogenannten Radikalen Republikaner, schied im September 1864 aus dem Wahlkampf aus. Er erklärte, es sei zu wichtig, den Bürgerkrieg zu gewinnen, als dass man Lincoln schaden dürfe. Die Niederlage des demokratischen Kandidaten McClellan sei wichtiger als persönliche Interessen. John Cochrane, der als Vizepräsident unter Frémont kandidierte, schloss sich dieser Meinung an. Abraham Lincoln erhielt 55 % der Wählerstimmen und konnte 212 von 233 Stimmen im Electoral College auf sich vereinigen (alle außer denen Kentuckys, Delawares und New Jerseys). Sein Vizepräsident wurde der Demokrat Andrew Johnson aus Tennessee, der später nach dem Attentat auf Abraham Lincoln (14. April 1865) aufrückte und die Amtsperiode beendete.

Demokratische Partei

Der Kandidat der Demokratischen Partei war George B. McClellan aus New Jersey, sein Vizepräsidentschaftskandidat war George Hunt Pendleton (Ohio). Die längste Zeit des Jahres 1864 wurden Lincolns Chancen für eine Wiederwahl als schlecht eingeschätzt. Die Konföderierten hatten in den Schlachten von Mansfield, der Kraterschlacht und der Schlacht von Cold Harbor gesiegt. Die hohen Verluste der Unionsarmee führten dazu, dass die Position der Demokraten („Frieden um jeden Preis“), als die sinnvollere erschien.

Durch den erfolgreichen Atlanta-Feldzug am 2. September schwanden McClellans Chancen schließlich. Der von Lincolns Anhängern ausgegebene Slogan „Man wechselt sein Pferd nicht in der Mitte des Stroms“ (“Don’t change horses in the middle of a stream”) verfing bei den Wählern.

Ergebnis

Resultate je Staat 
Auch in den beiden zum Zeitpunkt der Wahl von der Union beherrschten Südstaaten Louisiana (7 Wahlmänner) und Tennessee (10 Wahlmänner) wurden Stimmen abgegeben. Beide Staaten wurden von Lincoln/Johnson gewonnen, aber letztlich nicht gewertet.

Siehe auch 
 Präsidentschaftswahl in den Konföderierten Staaten (1861)

Literatur 
 Scott John Hammond & Robert North Roberts, Valerie A. Sulfaro: Campaigning for President in America, 1788–2016. ABC-CLIO, Santa Barbara 2016, ISBN 978-1-4408-4890-2, S. 507–515 (englisch).
 Donald Richard Deskins, Hanes Walton, Sherman C. Puckett: Presidential Elections, 1789-2008: County, State, and National Mapping of Election Data. University of Michigan, Ann Arbor 2010, ISBN 978-0-472-11697-3, S. 178–187 (= Kapitel 22: Abraham Lincoln’s Reelection; englisch).
 David E. Long: The Jewel of Liberty: Abraham Lincoln's Re-election and the End of Slavery. Stackpole, Mechanicsburg 2008, ISBN 978-0-8117-3441-7 (englisch).

Weblinks

Einzelnachweise 

1864
Sezessionskrieg
Vereinigte Staaten
Geschichte der Vereinigten Staaten (1849–1865)
Andrew Johnson
Abraham Lincoln